Codex Aureus (Latijn: Gouden Boek), van  Caudex - "register, document", in Middeleeuws Latijn "handschrift, bijbel" en  Aureus - "gouden", betekent letterlijk "Gouden Bijbel" en is de benaming voor een achttal uitzonderlijk fraai vervaardigde evangeliaria uit de 8e tot de 11e eeuw.

Zie ook
Codex aureus van St. Emmeram, "Codex Aureus van Karel de Kale", in 870 in opdracht van Karel de Kale gemaakt
Codex Aureus Epternacensis, "Codex Aureus van Echternach", gemaakt rond het jaar 1000 in opdracht van de Ottoonse keizerin Theophanu en Keizer Otto III
Codex Aureus van Canterbury, "Codex Aureus Holmiensis" of "Stockholm Codex Aureus", uit het midden van de 8e eeuw; kortweg ook enkel als dé Codex Aureus aangeduid
Codex Aureus Escorialensis, "Codex Aureus van Speyer" of "Speyer Evangeliarium", gemaakt in opdracht van Keizer Hendrik III en door hem in 1046 aan de Dom van Speyer geschonken 
 Codex Aureus van Lorsch, "Codex Aureus Laureshamensis" of "Evangeliarium van Lorsch", een Karolingisch verlucht handschrift dat vermoedelijk omstreeks 810 in opdracht van Karel de Grote werd vervaardigd
Codex aureus Gnesnensis, van eind 11e eeuw, aan de basiliek van Gniezno geschonken
Codex Aureus Pultoviensis, "Płock Evangeliarium", eind 11e eeuw aan de bisschop van Płock geschonken
Codex Aureus Anthimi, "Beratinus-2" of "Minuskel 1143", Albanees manuscript van eind 9e eeuw, gevonden te Berat

Kunstgeschiedenis
Geschrift
Evangeliarium